Авл Касце́ллий (; родился около 104 года до н. э. — умер после 56 года до н. э.) — римский юрист эпохи поздней Римской республики.

Биография

Происхождение 
О происхождении Касцеллия известно, что он принадлежал к Ромилиевой трибе, а его отец носил тот же преномен — Авл. При этом, Авл-старший, согласно беглому упоминанию Марка Туллия Цицерона в его судебной речи «В защиту Бальба», был, наряду с неким Фурием, скупщиком земель. На основании этого сообщения Цицерона можно предположить, что публикан в Азии Марк Касцеллий, имя которого фигурирует в одном из писем оратора своему брату, датированное концом 59 года до н. э., вполне мог приходиться Авлу-младшему родным братом.

Гражданская карьера и труды 
Касцеллий являлся современником Альфена Вара и Офилия, но учеником не крупного юриста Сервия Сульпиция Руфа, подобно последним, а неизвестного Волькация.

Касцеллий придерживался республиканского образа мыслей, выступая против произвола Гая Юлия Цезаря и триумвиров; из этого следует, что упомянутый Макробием в «Сатурналиях» шутник Касцеллий, как-то съязвивший по поводу цезарианского ставленника Публия Ватиния (56 год до н. э.), может быть идентичен ученику Волькация.

По словам Секста Помпония, был только квестором; судя по другим данным, вероятно, занимал и преторскую должность. Только в качестве претора он мог установить так называемый Iudicium cascellianum sive secutorium (иск о возврате стороне, выигравшей процесс о владении, вещи, переданной на время процесса противнику) и отказать в выдаче формулы для защиты произвольных пожалований, сделанных разным лицам триумвирами. Последняя заслуга приписывается ему Валерием Максимом, который называет его «vir iuris civilis scientia clarus».

Из всех правовых сочинений Касцеллия Помпонию было известно только одно — «Похвальное слово говорящему» (), которым Помпоний и пользовался, ссылаясь на первоисточник. Остальные римские юристы были знакомы с трудами Авла уже только из сочинений крупного правоведа Марка Антистия Лабеона, ученика его оппонента в юриспруденции Гая Требация и жившего в период принципата.

Примечания

Литература 
  «Rechtsgelehrter Aulus Cascellius» («Hinterlassene Schriften», II);
 ;
 ;
 Krüger P. Geschichte der Quellen… — Leipzig, 1888;
 ;
 Jörs P. Cascellius 4  // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). — 1899. — Bd. III, 2. — Kol. 1634—1637.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся во II веке до н. э.
Квесторы
Преторы
Юристы Древнего Рима
Юристы по алфавиту
Умершие в I веке до н. э.